Gutural puede hacer referencia a Tipo de voz grave y profunda que sale del diafragma, utilizada por varios artistas del Metal 

 Consonante gutural;
 R gutural llamada a veces R francesa;
 Voz gutural.